Метро́ ():

 Метро — то же, что метрополитен.
 Метро () — город в Индонезии.
 «Метро» — название футбольного клуба «Метрострой» до 1949 года.

Искусство и развлечения

Литература 
 «Метро» — роман-катастрофа Дмитрия Сафонова (2008).
 «Метро» — серия постапокалиптических романов Дмитрия Глуховского, описывающая жизнь людей в московском метро после ядерной войны:
 «Метро 2033»
 «Метро 2034»
 «Метро 2035»
 «Вселенная Метро 2033» — романы и рассказы различных авторов, продолжающие и дополняющие романы Глуховского.

Музыка 
 Metro — венгерская рок-группа, существовавшая в 1960—1970-х годах.
 Метро — московская рок-группа во главе с Юрием Царёвым, исполнявшая музыку в стилях новая волна и электроник-рок (1984—2001).
 Метро — свердловская рок-группа во главе с Аркадием Богдановичем (1982—1986).
 Метро — мюзикл Януша Стоклоса на слова Агаты и Марины Миклашевских в хореографии Януша Юзефовича (Польша, 1991).
 Метро — мюзикл Юрия Ряшенцева о шоу-бизнесе (Россия, 1999).

Кинематограф 
 «» () — боевик  с Пэ Ду На в главной роли (Южная Корея, 2003).
 «Метро» — фильм-катастрофа Антона Мегердичева по мотивам романа Дмитрия Сафонова (Россия, 2013).
 «Метро 2033» — предстоящий российский постапокалиптический фильм, основанный на вселенной Метро 2033.
 «Городская полиция» () — криминальная комедия Томаса Картера с Эдди Мерфи в главной роли (США, 1997).

Компьютерные игры 
 «Метро-2» — 3D-шутер от первого лица (2005).
 «Метро-2: Смерть вождя» — продолжение игры «Метро-2» (2006).
 Metro 2033 — постапокалиптический шутер от первого лица, основанный на романе Дмитрия Глуховского «Метро 2033» (2010).
 Metro: Last Light — шутер от первого лица с элементами survival horror и стелса, продолжение игры Metro 2033 (2013).
 Metro Exodus — шутер от первого лица, третья игра в серии Metro (2019).

Персоналии 
Франкоязычная фамилия ():
 Метро, Альфред (1902—1963) — швейцарско-французский этнограф.
 Метро, Поль — швейцарский кёрлингист.
 Метро, Рода (1914—2003) — американский антрополог, специалистка по гаитянскому вуду.

Metro 
 Metro — бесплатная ежедневная британская газета, входящая в Daily Mail and General Trust.
 Metro Москва
 Metro — графический интерфейс, разработанный компанией Microsoft.
 METRO — компания, предоставляющая услуги общественного транспорта в Хьюстоне (Техас).
 Metro — сеть ресторанов быстрого питания, заменившая в Исландии McDonald’s.
 Metro AG — управляющая компания группы «Метро групп», владеющей сетью магазинов Metro.
 Metro FM — российская радиостанция.
 Metro International — шведская медиакомпания, выпускающая газету Metro в 19 странах мира.
 Metro Pictures — американская киностудия (1915—1924).

См. также 
 Метро-2 — сеть засекреченных бункеров КГБ в Москве.
 Метро 2033 (значения)

Примечания